Sint-Apolloniakapel (Aalter)
 Sint-Apolloniakapel (Aubel)
 Oda en Apolloniakapel, een kapel te Boshoven
 Sint-Apolloniakapel (Elst), een kapel te Elst
 Sint-Apolloniakapel (Genoelselderen)
 Sint-Apolloniakapel (Koersel)
 Sint-Apolloniakapel (Leest)
 Sint-Apolloniakapel (Peulis)
 Sint-Apolloniakapel (Putte)
 Sint-Apolloniakapel (Roggel)
 Sint-Apolloniakapel (Sevenum)